Croûte de dentelle est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains bryozoaires formant des colonies encroûtantes. Ils appartiennent au sous-ordre des Anasca (valide?).

Liste des espèces appelées « Croûte de dentelle » 

 Croûte de dentelle - Membranipora sp.
 Croûte de dentelle - Membranipora membranacea 
 Croûte de dentelle - Electra pilosa

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 bryozoaire
 Dentelle de Venus (Sertella septentrionalis)

Nom d'animal ambigu
Ectoprocte (nom vernaculaire)